Meal, Ready-to-Eat (MRE) (, «Пища, готовая к употреблению») – сухой паёк (индивидуальный рацион питания), принятый на снабжение ВС США, самый употребляемый в ВС США индивидуальный паёк. Имеется 24 варианта меню, предназначен для использования в течение 21 суток после развёртывания в боевых условиях. Рационы упакованы в пакет из толстого пластика песочного цвета размерами 25×15×5 сантиметров. На нём указан номер меню (всего их двадцать четыре) и название основного блюда.

Общая калорийность пайка — около 1200 килокалорий, вес — от 500 до 750 грамм в зависимости от меню. Паёк рассчитан на один приём пищи. Кроме основного блюда, в паёк входит гарнир, хлеб или аналоги, а также десерт. В составе аксессуаров имеется горячий растворимый напиток — чай, кофе или какао, а также холодный, в виде порошкового лимонада. Первого блюда нет, на десерт — печенье, конфеты, кексы, бисквиты. В виде хлебной составляющей в паёк могут входить галеты или лепёшки, в пакет аксессуаров также  входит какой-либо спред, например мягкий сыр, повидло или варенье, арахисовая паста.

Для разогрева продуктов в MRE включён специальный пакет с беспламенным химическим нагревателем. В нагреватель следует залить небольшое количество воды, а затем — поместить внутрь него пакет с едой или напитком.

Характеристики пайка

Состав всех 24 пайков 

Ниже представлены все виды пайков армии США. Кроме перечисленного, в каждом наборе обязательно есть соль, две жевательные резинки, картонка спичек, несколько листов туалетной бумаги, влажная салфетка, пластмассовая ложка.

 Бобы с мясом в остром соусе, 2 галеты, плавленый сыр, арахисовый пирожок, кофе, сливки, сахар, соль, 2 жевательные резинки, растворимый витаминный напиток.
 Свиные отбивные по-ямайски с лапшой, печёные яблоки со специями, мягкий сыр с перцем халапеньо, овощные крекеры, молочный коктейль, острый соус, кофе, сахар, сухое молоко.
 Пельмени с говядиной, картофельные палочки, мягкий сыр, пшеничный хлеб, шоколадный бисквит, порошковый лимонад, острый соус, кофе, сахар, сухое молоко.
 Курятина по-деревенски, лапша с маслом, мягкий сыр, крекеры, печенье с джемом, конфеты, какао «мокка капучино», острый соус, кофе, сахар, сухое молоко.
 Жареная куриная грудка, гуляш, желе, пшеничный хлеб, шоколадный бисквит, конфеты, какао, чай с подсластителем и лимоном, яблочный сидр, специи.
 Курятина с тайским соусом, отварной рис, мягкий сыр с перцем халапеньо, овощные крекеры, изюмно-ореховая смесь, кофе с ванильно-фруктовым ароматом, острый соус, сахар, сухое молоко, чай в пакетике.
 Курятина с острыми овощами, рис по-мексикански, печенье, мягкий сыр с перцем халапеньо, овощные крекеры, конфеты, острый соус, чай с подсластителем и лимоном.
 Говяжья вырезка, крендельки с сыром, мягкий сыр, пшеничный хлеб, соус барбекю, лимонад, острый соус, чай с подсластителем и лимоном.
 Говяжий гуляш, мягкий сыр с перцем халапеньо, овощные крекеры, шоколадное печенье, молочный коктейль, острый соус, кофе, сахар, сухое молоко.
 Макароны с острыми овощами, кекс, мягкий сыр, овощной хлеб, какао, кофе, сахар, сухое молоко, красный перец, конфеты или шоколад.
 Спагетти с овощами в томатном соусе, леденцы, кекс, сухофрукты, арахисовое масло, крекеры, чай с подсластителем и лимоном, яблочный сидр, специи.
 Пирожок с бобами и рисом, кекс, печенье с фруктовой начинкой, сухофрукты, арахисовое масло, крекеры, острый соус и пикантный соус, чай с подсластителем и лимоном.
 Пельмени с сырной начинкой, кекс, леденцы, яблочное пюре, арахисовое масло, крекеры, чай с подсластителем и лимоном, яблочный сидр, специи.
 Спагетти с овощами в соусе «альфредо», кекс, подсоленный жареный арахис, сухофрукты, арахисовое масло, крекеры, чай с подсластителем и лимоном, яблочный сидр, специи.
 Говядина по-мексикански с сыром и овощами, мексиканский рис, печенье с шоколадной стружкой, лимонад, мягкий сыр с перцем халапеньо, овощные крекеры, острый соус, кофе, сахар, сухое молоко.
 Курятина с лапшой, малиново-яблочное пюре, мягкий сыр, овощные крекеры, конфеты, печенье с инжиром, какао, острый соус, кофе, сахар, сухое молоко.
 Говядина по-японски, лапша по-китайски, джем, печенье с сыром и арахисовым маслом, конфеты, пшеничный хлеб, лимонад, кофе, сахар, сухое молоко, красный перец, конфеты или шоколад.
 Грудка индейки с картофельным пюре и подливкой, шоколадка, арахисовое масло, крекеры, крендельки с сыром, лимонад, острый соус, кофе, сахар, сухое молоко.
 Говядина с грибами, отварной дикий рис, джем, крекеры, овсяное печенье, какао, острый соус, кофе, сахар, сухое молоко.
 Спагетти с мясным соусом, мягкий сыр, крекеры с обжаренным арахисовым маслом, леденцы, пшеничный хлеб, молочный коктейль, острый соус, кофе, сахар, сухое молоко.
 Запечённая курятина с сыром, кекс, крекеры, желе, молочный коктейль, острый соус, сахар, сухое молоко, чай в пакетике.
 Рис по-креольски с овощами, конфеты, овсяное печенье в шоколаде, мягкий сыр, пшеничный хлеб, лимонад, острый соус, кофе, сахар, сухое молоко.
 Курятина с макаронными изделиями, крендельки, кекс, арахисовое масло, пшеничный хлеб, лимонад, острый соус, кофе, сахар, сухое молоко.
 Запечённая говядина с подливкой, картофельное пюре, печенье с начинкой, желе, овощные крекеры, какао, кофе, сахар, сухое молоко, красный перец, конфеты или шоколад.

См. также 
 First Strike Ration

Литература

Ссылки 
 Operational Rations of the Department of Defense, 7th Edition 
 How MREs Work
 NPR All Things Considered, mentions the new MRE menu for 2004 (at 5 minutes 02 seconds)
 Military Packages Put Technology to the Test
 MRE taste test: Airman staff goes tactical to spill the beans on meals, ready to eat
 Military buys special meals for Jewish, Muslim troops
 MREInfo.com – Complete source of information on MREs both in US and International
 Ready To Eat! 30 Years of the MRE
 The Eat of Battle - how the World's Armies get fed

Примечания 

Индивидуальные рационы питания США